Дмитрий Кашкин:
 Кашкин, Дмитрий Антонович (1793—1862) — владелец книжного магазина в Воронеже и библиотеки для чтения при нём.
 Кашкин, Дмитрий Евгеньевич (1771—1843) — стихотворец, переводчик.